Симашково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Симашково — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Симашково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.